Bieg na 3000 metrów mężczyzn – jedna z konkurencji biegowych rozgrywanych podczas halowych lekkoatletycznych mistrzostw świata w National Indoor Arena w Birmingham.

Tytuł mistrzowski obronił Etiopczyk Yomif Kejelcha.

Terminarz

Wyniki

Eliminacje 
Awans: Czterech najlepszych z każdego biegu (Q) oraz czterech z najlepszymi czasami wśród przegranych (q).

Finał

Uwagi

Przypisy 

Bieg na 3000 metrów mężczyzn